Ампуэро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 32,3 км². Население — 4183 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Города-побратимы 
  Оз (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Ampuero

Муниципалитеты Кантабрии